Ноум има више значења:
 Ноум (Тексас)
 Ноум (Аљаска)
 Ноум (Северна Дакота)